Muziek 
 Concerto, een compositie voor orkest en een of meer solo-instrumenten, bijvoorbeeld in "pianoconcert van Beethoven" en "concert voor viool en orkest"
 Concert (uitvoering), een muziekuitvoering, als term zowel gebruikt in de klassieke muziek als in de populaire muziek.
 Concerts (Henry Cow), een album van de band Henry Cow

Schilderijen
 Concert (Costa), een schilderij van de Italiaanse Renaissanceschilder Lorenzo Costa
 Het concert (Gerard van Zyl)
 Het concert (Gerard van Honthorst)
 Het concert (Ter Borch), een schilderij van de Nederlandse kunstschilder Gerard ter Borch (II)
 Het concert (Vermeer), een schilderij van Johannes Vermeer

Overige
 Concert (politiek), een wijze van internationaal politiek bedrijven. 
bijvoorbeeld met internationale conferenties tijdens politieke crises (bijvoorbeeld Concert van Europa in de negentiende eeuw).